UAR son las iniciales de:
 Unidad de Acción Rural, una de las unidades de la Guardia Civil de España;
 Unión Argentina de Rugby;
 Unión Asia-Pacífica de Radiodifusión, también conocida como ABU por su nombre en inglés (Asia-Pacific Broadcasting Union).
 United Artists Records, discográfica estadounitense

También puede referirse a:
 Código del Comité Olímpico Internacional y de otros organismos de la extinta República Árabe Unida.